Ludvig av Frankrike (), även känd som Le Grand Dauphin, född 1 november 1661 på slottet i Fontainebleau, död 14 april 1711 på slottet i Meudon, var en fransk prins av blodet och landets tronföljare som aldrig blev kung då han avled innan sin far, "solkungen" Ludvig XIV.

Biografi
Han var äldste son till kung Ludvig XIV av Frankrike och Maria Teresia av Österrike och han var fransk tronföljare (Dauphin) under hela sitt liv.

Vid Ludvigs dop 24 mars 1662 var påven Clemens IX och engelska drottningen Henrietta Maria, genom ombud, dennes gudfar respektive gudmor och kompositören Jean-Baptiste Lully hade för tillfället specialkomponerat motetten Plaude Laetare Gallia.

Jacques-Bénigne Bossuet utsågs 1670 till hans privatlärare, men Ludvig visade ringa begåvning jämfört med sin far. Om än på sin höjd medelmåttigt begåvad var han sällskaplig och älskade att gå på opera och var en betydande konstsamlare.

Utan att utöva något politiskt inflytande levde han under senare delen av sitt liv för det mesta i tillbakadragenhet på sitt slott i Meudon. Vid 49 års ålder dog Ludvig av smittkoppor.

Familj 
Ludvig var dynastiskt gift med, Maria Anna Victoria av Bayern (dotter till kurfurst Ferdinand Maria av Bayern och Henrietta Adelaide av Savojen), från 1680 till hennes död tio år senare. 

De hade i äktenskapet tre barn:
 Ludvig (le Petit Dauphin), hertig av Burgund (1682–1712); denne var far till sonsonen som slutligen kom att efterträda Ludvig XIV som kung: under regentnamnet Ludvig XV, företrädarens sons sonson)
 Filip, hertig av Anjou (1683–1746); sedermera känd som kung Filip V av Spanien. Filip hade utsetts som arvtagare till den spanska kronan i kung Karl II:s testamente 1700, men missnöje från Habsburgarna i Österrike ledde till Spanska tronföljdskriget. Filip V är agnatisk stamfar för grenen av huset Bourbon som, med kortare avbrott, alltjämt är Spaniens kungahus.  
 Karl, hertig av Berry, hertig av Angoulême, hertig av Alençon och greve av Ponthieu (1686–1714) 

Efter hustruns död gifte Le Grand Dauphin 1695 i hemlighet om sig med Marie-Emilie de Joyly de Chouin. Detta var ett morganatiskt äktenskap, i vilket inga barn föddes.

Antavla
Hans föräldrar var dubbelkusiner med varandra.

Referenser

Noter

Externa länkar

Personer i Frankrike under 1600-talet
Huset Bourbon
Män
Födda 1661
Avlidna 1711
Personer från Seine-et-Marne
Tronföljare som aldrig tillträdde